Кейп-Код (, «Мыс Код») — топоним штата Массачусетс (США):

 Кейп-Код — полуостров на северо-востоке США.
  — аэродром.
 Кейп-Код — крупный, хорошо защищённый залив на северо-восточном побережье США.
 Кейп-Код — охраняемая территория. 
 Кейп-Код — канал.
 Cape Cod — украинский проект электронной музыки, основанный в 2011 году.

См. также 
  — песня (1957) Патти Пейдж.